Der İzmir Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. September 2013 in Izmir stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. September 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 14 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Andrés Artuñedo Martinavarro
 Louk Sorensen
 Teodor-Dacian Crăciun
 David Rice

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 171 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 167 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 156 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Izmir